est la tournée de la reformation du groupe Genesis, débutée en Europe le  et conclue en Amérique le . C'est une tournée de 47 concerts, 22 en Europe et 25 en Amérique.

La tournée a débuté au stade olympique en Finlande le  et s'est terminé au  de Rome en Italie  pour la portion européenne, puis pour la portion américaine, à Toronto au Canada le  pour se conclure le  au Hollywood Bowl de Los Angeles. Le concert du  au Circo Massimo de Rome était gratuit et attira plus d'un demi-million de spectateurs.

À l'origine, le trio Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford cherchaient à se réunir avec Peter Gabriel et Steve Hackett et faire une tournée avec la formation dite classique de Genesis, afin de rejouer l'intégralité de l'album The Lamb Lies Down on Broadway. Mais Gabriel s'étant déjà engagé ailleurs, il devint clair que ce ne serait pas possible. La présence de Steve Hackett devenant donc aussi obsolète, il fut décidé que la réunion inclurait le trio de l'époque Collins/Banks/Rutherford. Daryl Stuermer et Chester Thompson rejoignirent le groupe comme avant.

Durant la tournée furent enregistrés un album Live Over Europe et un DVD When In Rome dans un coffret de 3 disques ; sur ce dernier on retrouve ainsi le documentaire  qui témoigne des retrouvailles des musiciens et du premier concert qui eut lieu sous une pluie battante, de là le titre.

Personnel 
 Phil Collins - Chant, batterie, tambourin 
 Mike Rutherford - Basse, guitare, chœurs
 Tony Banks - Claviers, chœurs
 Daryl Stuermer - Guitare, basse, chœurs
 Chester Thompson - Batterie

Notes et références 

Tournée de 2017
Genesis (groupe)